Rosa:
 , род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные.
 Программное обеспечение
 Rosa Linux — линейка дистрибутивов операционной системы Linux, выпускаемая компанией «Роса» с 2011 года.

См. также 
 Роза (значения)